Nom de dos reis de Numídia:
 Hiempsal I 118 aC-112 aC
 Hiempsal II 88 aC a 84 aC, i 82 aC a 60 aC